Miejscowości w USA:
 Richburg – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Richburg – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Chester
Gminy w USA:
 Richburg (ang. Richburg Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau